Naked Lunch bezeichnet:
 Naked Lunch (Roman), Beat-Generation-Roman von William S. Burroughs, 1959
 Naked Lunch (Film), surrealistischer Film, von David Cronenberg, der die Entstehung des Romans zeigt, 1991
 Naked Lunch (Band), eine österreichische, international erfolgreiche Indie-Rockgruppe, Gründung: 1991